Rudolf Lippert ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Lippert (Reiter) (1900–1945), deutscher Reiter
 Rudolf Lippert (Tischtennisspieler) (* 1935), deutscher Tischtennisspieler